43-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 3 октября 1976 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Фредди Мартенс.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1976 на FirstCycling
 
 
  

1976 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1976 году
Октябрь 1976 года